Jachthonden, sterrenbeeld
Canes Venatici (wolk)